Царица:

 Царица — монархический титул.
 Царица — река в Волгоградской области, приток Волги.
 Царица — река в Волгоградской области, приток Куртлака.
 Царица — матка (самка) общественных насекомых (пчёл, муравьёв, термитов).
 «Царица» — колёсный пароход, построенный в 1899 году на Сормовском заводе.
 «Царица» — трёхпалубный парусно-винтовой товаро-пассажирский пароход РОПиТ (Русское общество пароходства и торговли), затем с тем же названием госпитальное судно Российского общества Красного Креста (РОКК)
 «Царица» — пароход 1915 года постройки, предназначавшийся для перевозки пассажиров на русско-американской линии по маршруту Архангельск — Нью-Йорк

См. также 
 Всецарица
 Царица ваз